

Astronomia
 10469 Krohn – asteroide della fascia principale

Geografia
 Krohn – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, in Germania

Persone
 Aino Julia Maria Krohn-Kallas – scrittrice finlandese
 Johann Adolph Krohn – giurista e politico tedesco
 Julius Krohn – scrittore finlandese
 Kaarle Krohn – scrittore finlandese
 Lars Monrad-Krohn – ingegnere e imprenditore norvegese
 Leena Krohn – scrittrice finlandese
 Michael Krohn-Dehli – ex calciatore danese
 Ramble John Krohn, noto come RJD2 – produttore discografico, beatmaker e musicista statunitense